AJD steht für:
 Adventjugend Deutschlands – Dachverband
 Arbeitsstelle für Jugendfragen und Diakonie
 Association des Jeunes pour le Developpement
 Advanced Jobmatch Development, ein Software- und Dienstleistungsunternehmen, spezialisiert auf die Unterstützung von privaten Arbeitsvermittlungsunternehmen
 ADJ-Net, ein europaweites Netzwerk von privaten und potentiellen Arbeitgebern mit dem Ziel der Verknüpfung von Arbeitsvermittlungsunternehmen

Abkürzung